Гриднево:
 Гриднево — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Гриднево — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Гриднево — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Гриднево — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Гриднево — деревня в Можайском районе Московской области.
 Гриднево — село, некогда располагавшееся на землях Великого княжества Рязанского и Московского государства. Известно в XVI — XVII веках как центр Репинской волости, ныне территория современного города Обнинска.